Майкл Эдвардс ():
 Эдвардс, Карл Майкл II (род. 1979) — американский автогонщик.
 Эдвардс, Майкл Томас (род. 1963) — британский лыжник.
 Эдвардс, Майкл (род. 1938) — британско-французский писатель, член Французской академии.
  (род. 1944) — американский актёр и модель.